A 459-es jelzésű autóbusz a budapesti agglomerációban közlekedő helyközi járat, Aszódot köti össze Ikladdal és Domonnyal.

Megállóhelyei

! Sorszám (↓)
! Megállóhely
! Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=5|A szürke hátterű megállókat csak néhány járat érinti.
|-bgcolor=DFDFDF
|*|| Aszód, Arany János utcavégállomás||*
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|*|| Aszód, vasútállomás bejárati út||*
|align=left|
|-
|0|| Aszód, vasútállomásvégállomás||18
|align=left|
|-
|1|| ||17
|align=left|
|-
|2|| Aszód, művelődési ház||16
|align=left|
|-
|3|| Aszód, Kossuth Lajos utca 2.||15
|align=left|
|-
|4|| Aszód, ikladi elágazás||14
|align=left|
|-
|5|| Aszód, Széchenyi utca 32.||13
|align=left|
|-
|6|| Iklad, Aszódi út||12
|align=left|
|-
|7|| Iklad, Rákóczi utca||11
|align=left|
|-
|8|| Iklad, művelődési otthon||∫
|align=left|
|-
|9|| Domony, Völgyi utca||∫
|align=left|
|-
|10|| Domony, községháza||10
|align=left|
|-
|11||Domony, Erdő utca||9
|align=left|
|-
|12|| Domony, temető||8
|align=left|
|-
|13||Domony, Erdő utca||7
|align=left|
|-
|14|| Domony, községháza||6
|align=left|
|-
|∫|| Domony, Völgyi utca||5
|align=left|
|-
|∫|| Iklad, művelődési otthon||4
|align=left|
|-
|15|| Iklad, takarékszövetkezet||3
|align=left|
|-
|16|| Iklad, orvosi rendelő||2
|align=left|
|-
|17||||1
|align=left|
|-
|18|| Iklad, Ipari Műszergyárvégállomás||0
|align=left|
|}

Források
 

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Aszód autóbuszvonalai